Dario Sgrò – musicista e compositore italiano
 Giovanni Sgrò – politico australiano
 Joseph Sgro – matematico, neurologo e tecnologo statunitense
 Judy Sgro – politica canadese
 Marco Sgrò – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nicola Sgrò – direttore d'orchestra italiano
 Giuseppe Maria Sgrò – ferroviere, partigiano siciliano (Cinisi, PA) durante la seconda guerra mondiale. Militante prima nel PSI poi Democrazia Proletaria, PdUP e amico di Giuseppe "Peppino" Impastato